Un réacteur peut désigner :
 
 Un moteur à réaction :
 Pulsoréacteur
 Statoréacteur
 Superstatoréacteur
 Turboréacteur

 Un réacteur chimique
 Un bioréacteur,
 Un photobioréacteur,
 Un réacteur nucléaire : 
 Réacteur à eau légère
 Réacteur à eau bouillante (REB)
 Réacteur à eau pressurisée (REP)
 Réacteur de puissance à caloporteur et modérateur eau (VVER)
 Réacteur à eau lourde
 Réacteur CANDU
 Réacteur avancé refroidi au gaz (AGR)
 Réacteur à neutrons rapides (RNR)
 Réacteur à neutrons thermiques
 Réacteur nucléaire à sels fondus

Voir aussi